Oreskes ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Oreskes (* 1954), US-amerikanischer Journalist
 Naomi Oreskes (* 1958), US-amerikanische Geologin und Wissenschaftshistorikerin